Damernas curlingturnering i vinter-OS 2010 ägde rum i Vancouver Olympic/Paralympic Centre i Vancouver, Kanada mellan 16 och 25 februari 2010. Finalen spelades 26 februari 2010.  Alla angivna starttider är lokala (UTC –8). Alla lag mötte varandra och de fyra bästa lagen, Sverige, Kina, Kanada och Schweiz, avancerade sedan till slutspel där svenska lag Anette Norberg tog guld mot kanadensiska lag Cheryl Bernard. Kinesiska lag Wang Bingyu blev bronsmedaljörer.

Medaljörer

Slutställning efter grundomgångarna 

Poängtabell

Resultattabell

Spelomgångar

Spelomgång 1 

Tisdag, 16 februari, 14.00

Spelomgång 2 
Onsdag, 17 februari, 9.00

Spelomgång 3 
Onsdag, 17 februari, 19.00

Spelomgång 4 
Torsdag, 18 februari, 14.00

Spelomgång 5 
Fredag, 19 februari, 9.00

Spelomgång 6 
Fredag, 19 februari, 19.00

Spelomgång 7 
Lördag, 20 februari, 14.00

Spelomgång 8 
Söndag, 21 februari, 9.00

Spelomgång 9 
Söndag, 21 februari, 19.00

Spelomgång 10 
Måndag, 22 februari, 14.00

Spelomgång 11 
Tisdag, 23 februari, 9.00

Spelomgång 12 
Tisdag, 23 februari, 19.00

Särspelsomgång 
Krävdes ej.

Slutspel

Semifinaler 
Torsdag, 25 februari, 9.00

Bronsmatch 
Fredag, 26 februari, 9.00

Final 
Fredag, 26 februari, 15.00

Källor 

Resultaten på OS-webbplatsen

Noter 

Damer